The Golden Spurs – cortometraggio del 1915 diretto da Lloyd B. Carleton
The Golden Spurs – cortometraggio del 1926 diretto da Walter West